Санту-Адріан (, «святий Андріан») — португальська власна назва.

Топоніми

Повуа-де-Санту-Адріан — парафія.
 Санту-Адріан-де-Візела — парафія.